Dīmītrīs Giannakopoulos – imprenditore e dirigente sportivo greco
 Nikolaos Giannakopoulos – calciatore greco
 Stelios Giannakopoulos – calciatore greco